Die Bezeichnung Elektronentheorie kann stehen für:
die Drude-Theorie oder Elektronentheorie der Metalle von Paul Drude von 1900; die Theorie, dass sich Elektronen im Kristallgitter von Metallen frei bewegen können; auch Elektronentheorie der Festkörper oder Elektronentheorie der Materie genannt
die Lorentzsche Äthertheorie (lorentzsche Elektronentheorie) von H. A. Lorentz von 1904, eine Weiterentwicklung der Drude-Theorie